Monte Cristo grófja (1844–1846), Id. Alexandre Dumas francia író regénye

 Monte Cristo grófja (1913), Joseph A. Golden és Edwin S. Porter némafilmje, címszereplő James O’Neill

 Gróf Monte Christo (1918), némafilm-sorozat, rendezte Henri Pouctal, címszereplő Léon Mathot 

 Gróf Monte Christo (1934), Rowland V. Lee filmje, címszereplő Robert Donat 

 Gróf Monte Christo – Az If vár foglya (1943), Robert Vernay filmje, címszereplő Pierre Richard-Willm 

 Monte Cristo grófja (1954), Robert Vernay filmje, címszereplő Jean Marais

 Monte Cristo grófja (1961), Claude Autant-Lara filmje, címszerepben Louis Jourdan

 Monte Christo grófja (1964), angol televíziós sorozat, rendezte Peter Hammond, címszereplő Alan Badel

 Monte Cristo grófja (1975), David Greene filmje, címszereplő Richard Chamberlain

 Monte Cristo grófja (1979), francia minisorozat, rendezte Denys de La Patellière, címszereplő Jacques Weber 

 Monte Cristo grófja (1998), francia minisorozat, rendezte Josée Dayan, címszereplő Gérard Depardieu 
 Monte Cristo grófja (2002), Kevin Reynolds filmje, címszereplő Jim Caviezel
 Monte Cristo grófja, japán animesorozat, 2004, rendezte: Maeda Mahiro